Seseli desertorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pimenov. Seseli desertorum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
desertorum